Rangsby kan avse, 
 Rangsby, Saltvik – en by i Saltviks kommun, Åland
 Rangsby, Närpes – en by i Närpes kommun, Österbotten